Aulum (plaats), plaats in Denemarken
 Aulum (parochie), parochie in Denemarken